El Concurso literario policía y cultura es un certamen literario de relato corto, destinado a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, cuya primera convocatoria fue en enero de 2009, habiendo realizado tres convocatorias ininterrumpidas hasta la fecha, la última en octubre de 2011.

La entrega de premios se realiza el dos de octubre en la Comisaría Provincial de Huesca, con motivo de la celebración de los Ángeles custodios, patrón de la policía.

Participación 

El concurso está destinado a todos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y se convoca a nivel nacional. El organizador del certamen, y presidente del jurado, es el escritor y expolicía oscense Esteban Navarro Tras realizar una preselección de los relatos recibidos, se eligen entre 6 u 8 finalistas (según el año) y estos pasan a la final escogiendo dos ganadores: Primer y Segundo premio.

Bases 

Las bases se colocan en el portal de la Policía Nacional española y en diversos portales de internet, así como prensa, radio, etc. El concurso es de relato corto (máximo diez páginas) y de tema policial. La recepción de los relatos se realiza únicamente a través de correo electrónico.

Recepción de originales 

Cada año los organizadores reciben cientos de originales de toda España.  El jurado de preselección está formado por funcionarios de la comisaría de Huesca, y personas relacionadas con la cultura oscense.

Ganadores 

 José María de Vicente

Referencias

Enlaces externos 

 

Premios literarios de Aragón
Cultura de Huesca
Policía
Cuerpo Nacional de Policía